Chippewa megye az alábbi megyéket jelentheti:
 Chippewa megye (Michigan) 
 Chippewa megye (Minnesota) 
 Chippewa megye (Wisconsin)